Don Quijote, Don Quixote oder Don Quichotte steht für:

 Don Quijote, Roman von Miguel de Cervantes (1615)
 Don Quixote (Ballett), Ballett von Ludwig Minkus und Marius Petipa (1869)
 Don Quixote (Strauss), Tondichtung von Richard Strauss (1898)
 Don Quichotte (Oper), Oper von Jules Massenet (1910)
 Don Quijote (Sonde), geplante ESA-Raumfahrtmission
 Don Quijote (Unternehmen), japanischer Discounter 
 Don Quixote (Krater), Krater auf dem Asteroiden (433) Eros
 (3552) Don Quixote, Asteroid
 Don Quixote Pond, See in der Antarktis

Filme:
 Don Quichote (1926), dänischer Stummfilm von Lau Lauritzen senior
 Don Quichotte (1933), französischer Spielfilm von Georg Wilhelm Pabst
 Don Quichotte (1957), sowjetischer Spielfilm von Grigori Kosinzew
 Don Quijote von der Mancha, deutsch-französischer Fernsehfilm (1965)
 Don Quichotte (1972), US-amerikanischer Spielfilm von Alvin Rakoff
 Don Quixote (1973), australischer Tanzfilm von Robert Helpmann und Rudolf Nurejew
 Don Quixote (Fernsehserie), spanische Zeichentrickserie (1979–1981)
 Don Quixote (unvollendeter Film), unvollendeter Spielfilm von Orson Welles (1992)
 Don Quichotte (2000), US-amerikanischer Spielfilm von Peter Yates
 Don Quijote (2002), spanischer Spielfilm von Manuel Gutiérrez Aragón
 Donkey Schott, spanischer Animationsfilm (2007)

Siehe auch:
 El Quijote, Ort in Uruguay
 Monsignore Quijote, Roman von Graham Greene
 The Man Who Killed Don Quixote, Spielfilm von Terry Gilliam (2018)